Палмдејл има више значења:
 Палмдејл (Пенсилванија)
 Палмдејл (Калифорнија)